Anna Maria Maluquer i Wahl (Madrid, 1913 - Barcelona, 1993) fou una traductora científica catalana
 Eduard Maluquer i Tirrell (Barcelona, 1839 - 1915), jurista i polític català
 Joan Maluquer, diversos personatges
 Joaquim Maluquer, diversos personatges
 Jordi Maluquer i Bonet (Barcelona, 1935 - 2022), escriptor, periodista i crític musical català
 Jordi Maluquer de Motes i Bernet (Barcelona, 1946), historiador de l'economia barceloní
 Josep Maluquer, diversos personatges
 Salvador Maluquer, diversos personatges